Le Championnat d'Europe de Formule 3 régionale 2019 est la première saison du championnat d'Europe de Formule Régionale, qui succède à l'ancien championnat d'Europe de Formule 3. Comportant 24 courses réparties en 8 manches, il démarre le 14 avril au Castellet pour se terminer le 20 octobre à Monza.

Écuries et pilotes 
Toutes les écuries disposent de châssis Tatuus F.3 T-318, équipées de moteurs Alfa Romeo et chaussés de pneumatiques Pirelli.

Calendrier

Résultats de la saison 2019

Classements

Les points des courses sont attribués aux 10 premiers pilotes classés. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.

Classement des pilotes

Classement des écuries

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Formule 3 régionale
 Championnat d'Europe de Formule 3 régionale
 Formula Renault Eurocup 2019
 Championnat de Formule 3 FIA 2019

Lien externe 
 

Formule Régionale
Formule 3 régionale Europe